

Biografia 
Dopo aver eseguito diversi lavori, tra cui gestore di locali notturni e mercante d’arte, nel 1992 inizia a partecipare ad alcuni film pornografici amatoriali, grazie all'incontro a Riccione con Max Bellocchio.

La svolta arriva con la partecipazione al film The Erotic Adventures of Aladdin X (1993), diretto da Luca Damiano, nel cui cast figurano Christoph Clark, Tabatha Cash e Julia Chanel.

Nel 2000 inizia a cimentarsi con la regia di film pornografici, dove ad oggi conta quasi 300 film accreditati.

Tra il 1997 e il 2004 partecipa ai film Rock and Roll Rocco 2 - Backstage Pass (1997), Rocco's Dirty Anal Kelly in Rome (2000) e Best of Kelly (2004), diretti da Rocco Siffredi.

Filmografia pornografica parziale

Attore 

 The Erotic Adventures of Aladdin X, regia di Luca Damiano (1993)
 Rosa and Francesca, regia di Joe D'Amato (1994)
 Midnight Obsession, regia di Joe D'Amato (1995)
 Operation Sex, regia di Joe D'Amato (1995)
 Romeo e Giulietta, regia di Joe D'Amato (1996)
 Adventures on the Orient Express, regia di Luca Damiano (1996)
 Rock and Roll Rocco 2 - Backstage Pass, regia di Rocco Siffredi (1997)
 Lili, regia di Luca Damiano (1997)
 Private Gaia 3 - Weekend in Bologna, regia di Christoph Clark (1997)
 Private Gaia 4 - Italian Legacy, regia di Christoph Clark (1997)
 Vicious Voyeur, regia di Alex Martini (1997)
 Rocco's Dirty Anal Kelly in Rome, regia di Rocco Siffredi (2000)
 Foreign Bodies, regia di Chuck Martino (2000)
 Gamblers, regia di Rudy Lucky (2001)
 Hypnotic Games, regia di D'Salvo (2002)
 Anal Addiction, regia di Andrea Nobili (2003)
 Babes With No Limits 2, regia di Andrea Nobili (2003)
 Best of Kelly, regia di Rocco Siffredi (2004)
 Private Castings X 30 - Gabriella Kerez, regia di Pierre Woodman (2004)
 Sexual Blackmails, regia di Andrea Lucci (2004)
 She's a Team Player 3, regia di Rudy Lucky (2005)
 Danger in the Night, regia di Andrea Nobili (2005)
 Euro Sluts 4, regia di Andrea Nobili (2005)
 Fashion, regia di Andrea Nobili (2005)
 Life, regia di Andrea Nobili (2005)
 Wild Stallion, regia di Andrea Nobili (2010)
 La Gioia Del Sesso, regia di Andrea Nobili (2011)

Regista 

 Anal Addiction (2003)
 Babes With No Limits (2003)
 Babes With No Limits 2 (2005)
 Danger in the Night (2005)
 Euro Sluts 4 (2005)
 Fashion (2005)
 High Class Eurosex (2005)
 Life (2005)
 Anal Addiction 2 (2006)
 Babes With No Limits 4 (2006)
 Italian She Male 26 (2007)
 Peccati Carnali (2007)
 Glamour Dolls 3 (2008)
 Italian She Male 27 (2008)
 Italian She Male 28 (2008)
 Italian She Male 30 (2008)
 Abusi In Gendarmeria (2009)
 Italian She Male 38 (2010)
 Wild Stallion (2010)
 La Gioia Del Sesso (2011)
 Italian She Male 43 (2016)
 Italian She Male 45 (2016)
 Italian She Male 46 (2016)
 Italian She Male 47 (2016)
 Hospital and School Shemale (2017)
 TGirls Experience 7 (2017)

Note

Collegamenti esterni